Claixist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Claix (Charente) im Département Charente
 Claix (Isère) im Département Isère

CLAIX steht für
 Cluster Aix-la-Chapelle, Supercomputer an der RWTH Aachen, schnellster reiner Unirechner Deutschlands

Siehe auch:
 Clais (Begriffsklärung)